Пиола () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Пиола, Мария Анхелика (итал. Stefano Pioli; 20 октября 1965, Парма) — итальянский футболист, защитник.
 Пиола, Сильвио (итал. Silvio Piola; 29 сентября 1913 года, Роббьо — 4 октября 1996 года, Гаттинара) — итальянский футболист, выступавший с 1929 по 1954 год.